Pepingen (Vlaams-Brabant), een gemeente in Vlaams-Brabant
Pepingen (Limburg), een voormalig gehucht en heerlijkheid in Mechelen-Bovelingen